S3RL (Серл) (настоящее имя — ; род. 17 декабря 1981, Брисбен, Австралия) — австралийский диджей и музыкальный продюсер, создающий музыку преимущественно в жанре Happy hardcore. В середине 2015 года его сингл «Genre Police», созданный совместно с немецкой вокалисткой Lexi, вошел в топ 10 синглов Норвегии.

Карьера 
S3RL — австралийский диджей и музыкальный продюсер, создающий музыку преимущественно в жанре Happy hardcore. В октябре 2010 он выступил как диджей в начале фестиваля «Bam! Festival at Ivory's Rock», который проходил на юго-западе Квинсленда.

Один из наиболее популярных треков S3RL'a — «Pretty Rave Girl» (2006), использует тему из песни французского музыкального проекта Daddy DJ. Песни диджея, как, например, «Fantasy Land», «Raver Dimension», «Rainbow Girl», «Friendzoned», «Sek C Raver», «Little Kandi Raver», «Pika Girl», «Keep on Raving Baby», «Bass Slut», «Feel the Melody» и «MTC», неоднократно оказывалась в различного рода UK hardcore альбомах. Для создания музыки музыкант использует программное обеспечение Reason от компании Propellerhead.

В своем интервью S3RL назвал ряд композиций, вдохновивших его начать создавать музыку: Better Off Alone (Alice Deejay), Techno Wonderland (Raver's Choise) и Boomerang (Blümchen).

В мае 2021 года S3RL объявил о своем новом лейбле M4 Music для ремиксов, выпустив 14 мая 2021 года трек "Dance More (Atef Remix)" .

Дискография

Синглы

Ремиксы

S3RL Миксы

Примечания 

Музыкальные продюсеры Австралии
Музыканты в стиле хардкор-техно